Рэндольф, также Рэндолф, Ра́ндолф, Рендольф () — фамилия и топоним.

 Люди
 Рэндольф, Аса Филип (1889—1979) — американский общественный деятель.
 Рэндольф, Грейс — американская писательница болезни Делирий и ютубер.
 Рэндольф, Давайн Джой (род. 1986) — американская актриса и певица.
 Рэндольф, Джон (1915—2004; наст. имя Эмануэль Хирш Коэн) — американский актёр театра, кино и телевидения.
 Рэндольф, Джордж (1818—1867) — военный министр Конфедерации в 1862 году.
 Рэндольф, Зак (род. 1981) — американский баскетболист.
 Рендольф, Лео (род. 1958) — американский боксёр наилегчайшей весовой категории.
 Рэндольф, Марк (род. 1958) — американский предприниматель, первый генеральный директор компании Netflix.
 Рендольф, Марта Джефферсон (1772—1836) — дочь Томаса Джефферсона, третьего президента США, и его жены Марты Уэйлс Скелтон Джефферсон.
 Рэндольф, Паскаль Беверли (1825—1875) — американский медик, медиум, писатель-оккультист.
 Рэндолф, Пейтон (1721—1775) — американский политический деятель.
  (1523—1590) — английский дипломат, служил послом Англии в Шотландии при дворе королевы Марии и короля Якова VI, посол Англии в России в 1571—1572 годах.
 Рэндольф, Эдмунд (1753—1813) — американский политик, адвокат и 2-й Государственный секретарь США.
 Рэндольф, Энтони (род. 1989) — американский и словенский баскетболист.

 Топонимы в США
 Рандолф — город в штате Вермонт.
 Рандолф — город в штате Массачусетс.
 Рандолф — город в округе Дакота, штат Миннесота.
 Рандолф — тауншип в округе Дакота, штат Миннесота.
 Рандолф () — город в штате Юта.

См. также 
 USS Randolph (CV-15) — американский авианосец типа «Эссекс» времён Второй мировой войны.

Примечания